Националният отбор по футбол на Сърбия представлява страната в международните футболни срещи. Отборът се контролира от Сръбската футболна асоциация.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 се състезава като част от Югославия.
 От 1994 до 2002 се състезава като част от Съюзна република Югославия.
 От 2002 до 2006 се състезава като част от Сърбия и Черна гора.

Европейски първенства

Известни играчи 
 Синиша Михайлович
 Драган Стойкович
 Неманя Видич
 Деян Станкович
 Никола Жигич
 Огнен Короман
 Ивица Драгутинович
 Бранислав Иванович
 Марко Пантелич

Почетни листи (след 1992)

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 2 май 2016 г.

България – Сърбия (след 1992)

Външни препратки 
  Футболна асоциация на Сърбия – официален сайт
  Национален отбор на Сърбия по футбол

Сърбия